Пожарские — русский княжеский род.

 «Князь Пожарский» — фрегат.
 «Князь Пожарский» — ледокол.
 «Князь Пожарский» — тяжёлый бронепоезд.
 «Князь Пожарский» — подводная лодка.